В языках программирования единица трансляции — максимальный блок исходного текста, который физически можно оттранслировать (преобразовать во внутреннее машинное представление; в частности, откомпилировать). Важная концепция языков Си и Си++.

Понятие «единица трансляции» появилось с первыми диалоговыми компьютерами: в те времена нехватка памяти была такой, что компьютер не мог удержать в ней одновременно компилятор, текст крупной программы и результирующий код. Приходилось компилировать по частям, а затем специальной программой — компоновщиком — собирать из откомпилированных модулей исполняемый файл.

Сейчас текст разбивают на единицы трансляции в первую очередь ради повторного использования кода. Да и современные оптимизирующие компиляторы зачастую медленны настолько, что пересборка большой программы может длиться десятки минут.

В языках Си и Си++ 

В языках программирования Си и Си++ единица трансляции () — подаваемый на вход компилятора исходный текст (файл с расширением .c или .cpp) со всеми включёнными в него файлами.

В отличие от многих других языков программирования (Паскаль, Java, C#), в Си единицы трансляции компилируются по отдельности, никак не пересекаясь. За «стыковкой» единиц в программу следит исключительно компоновщик. Есть две технологии написания программ на Си: «множество единиц трансляции» и «одна единица трансляции».

Множество единиц трансляции 

Традиционная техника, при которой каждый c-файл компилируется по отдельности, после чего объектные файлы собираются в исполняемый файл компоновщиком.

Одна единица трансляции 

Техника, при которой несколько c-файлов объединяются не компоновщиком, а с помощью #include. Например:

// compile_me.cpp
#include "foo.cpp"
#include "bar.cpp"
// foo.cpp
#include <iostream> // Крупный стандартный заголовок
#include "bar.hpp" // Заголовок функции 'bar'

int main()
{ 
  bar();
}
// bar.cpp
#include <iostream> // Всё тот же крупный заголовок (второй раз подключен не будет!)

void bar()
{
  ...
}  

Плюсы такой структуры: ускоряется полная сборка, расширяется диапазон возможных оптимизаций. Упрощается адаптация чужих библиотек под экзотические компиляторы (например, Embarcadero C++ Builder в режиме __fastcall). Минус — при небольших изменениях в коде перекомпилируется вся программа.

В виде одной единицы трансляции часто выпускают крупные открытые библиотеки (например, SQLite). При этом программируют их «по старинке», огромным количеством единиц, а из одного вида в другой переводят несложным препроцессором.

В прочих языках 
 Фортран: единицей трансляции является отдельная программная единица (основная программа, подпрограмма или функция) или модуль вместе с включенными файлами. Т.о. в Фортране один файл может содержать несколько единиц трансляции.
 Паскаль: единицей трансляции является программа или модуль.
 PHP, Perl: единиц трансляции нет, оттранслировать можно только программу целиком.
 Java: единица трансляции — класс.

См. также 
 Правило одного определения

Примечания 

Язык программирования Си
C++